Cet article décrit brièvement les personnages du manga Angel Sanctuary.

Anges

Adam Kadamon 
Adam Kadamon est un être légendaire, le séraphita, qui aurait réussi à maîtriser la magie totale de l'univers. Il a un corps androgyne parfait.

Porté disparu depuis des temps immémoriaux, il vient à plusieurs reprises en aide à Setsuna Mudô, et lui demande ensuite de venir le libérer de la prison dans laquelle il est enfermé, située dans un des plus hauts niveaux du Paradis. En échange il aide Setsuna à ressusciter sa sœur.

Il utilisera également sa magie temporelle pour suspendre la destruction de Tōkyō provoquée par Setsuna / Alexiel.

Il est doté de 6 paires d'ailes et en aurait donné 3 à Alexiel et 3 à Rochel, il en a aussi donné 4 à Lucifel et 2 à Mikaël.

Lucifer 
Autrefois appelé Samaël, c'est un ange à quatre ailes, il est la deuxième créature la plus puissante du paradis après Adam Kadamon et il est le frère jumeau de Mikaël. Il partagera les six ailes d'Adam Kadamon avec ce dernier. Il tombera amoureux d'Alexiel mais ne parviendra pas à la tuer dans l'Eden où cette dernière avait été emprisonnée par le créateur. Il sera déchu par Dieu qui lui proposera le trône des enfers. Toutefois son âme sera séparée de son corps, et il combattra aux côtés d'Alexiel en tant que Glaive Divin à Sept Branches, le Nanatsusaya. Lorsqu'Alexiel est condamnée à vivre parmi les humains, l'âme de Lucifer suivra la plupart de ses incarnations. C'est ainsi qu'il se lie à l'âme de Sakuya Kira, le sempai de Setsuna.

Alexiel 
Ange organique, jadis un des anges les plus gradés du Paradis. Lorsqu'elle était jeune, on lui a fait manger les fruits de l'arbre de la connaissance qui était lié à Adam Kadamon, la mère de tous les anges. C'est en mangeant ainsi une partie de sa propre mère qu'elle devient une pécheresse. Elle et son frère jumeau, Rochel, sont la séparation des pouvoirs de Adam Kadamon et partagent six ailes entre eux. Il y a longtemps, elle s'est rebellée contre Dieu et a combattu son frère. À l'issue de ce terrible combat, elle l'a enfermé, mais a été capturée par les anges, puis jugée. Lors de son procès, elle affirme avoir agi ainsi par haine pour son frère, car elle était jalouse de l'amour que Dieu accordait à Rochel. Vers la fin de la série, on découvre qu'en fait, c'est Dieu qui l'avait forcée toute sa vie à garder ses distances avec son frère. À la suite du jugement, son corps a été enfermé dans le cristal des anges, celui gardé dans le couloir du néant, et son âme condamnée à un cycle de résurrections dans des vies humaines plus cruelles les unes que les autres, mourant jeune de façon violente. Sa dernière incarnation est Setsuna Mudo connu aussi comme le messie. Elle est la seule personne pouvant contrôlée l'épée Nanatsusaya qui est reconnues pour avoir tué chacun de ses maîtres. Dans le dernier volume, elle se fond avec Rochel et ils ne font plus qu'un. Rochel offre alors ses ailes à Setsuna qui se retrouve alors avec six ailes.

Rochel (Rosiel) 
Ange inorganique et frère d'Alexiel, bien qu'ils soient diamétralement opposés. Il est très narcissique, et adore quand Katan lui dit qu'il est beau. Sa relation envers Katan est plus qu'ambigüe. Bien qu'il soit un ange, il paraît dénué de tout scrupule pour arriver à ses fins. Il veut se venger d'Alexiel qui l'a enfermé. Il semblerait qu'il soit un "héritier véritable" du sang d'Adam Kadamon, et est capable de maîtriser une certaine magie temporelle. Il est aussi androgyne. On découvre à un moment que son corps est en constante décomposition et que la seule manière de stopper le processus est d'utiliser des parties du corps de sa sœur Alexiel. C'est l'une des raisons pour lesquelles il souhaite la ramener à la vie. En fait, la seule chose que souhaite Rochel est d'être aimé, chose qu'il n'a jamais réellement obtenu, même de la part de Dieu dont il était le préféré. Le seul qui lui ait montré de la véritable affection est Katan, un grigôl à qui il a offert un corps et qui devint son plus fidèle serviteur volontaire.

Il représente le négatif, par opposition à sa sœur qui représente le positif. Il était le préféré de Dieu, ce qui attira la jalousie d'Alexiel qui se rebella contre Lui.

Sandalphon 
Frère jumeau de Métatron, il tentera de se créer un nouveau corps, mettant enceinte Sevoth-Tart (appelée aussi Laïla). La mort de cette dernière mettant fin à son plan, il le tente à nouveau en s'attaquant à Sarah qu'il rend, tout comme Laïla, folle.

Métatron 
Il représente Dieu, sous la forme d'un enfant et agissant comme tel, il est très attaché à Sevoth-Tart, il doit prendre un traitement permettant à Sandalphon de ne pas se manifester et ainsi de prendre le contrôle de son corps, traitement qu'il n'apprécie pas vraiment, réclamant son tuteur à chaque fois.
Il possède une peluche surnommée Lapinou, qui se révèle être Sandalphon, son frère jumeau censé être mort, celui-ci sous la forme d'un jeune homme l'aidera à libérer Gabriel.

Sevoth-Tart (Sevy) 
Surnommé "L'ange Blanc" du fait de ses habits de couleur blanche immaculée, c'est le dirigeant des Cieux. Il se révélera contre toute attente être un imposteur, et de surcroît une femme travestie nommée Laïla qui, grâce à Sandalphon, lui offrant un pouvoir par l'entremise d'aiguilles, provoquera une sorte de coma chez l'ange Gabriel.
C'est à partir d'un certain moment dans le manga qu'on apprendra aussi (une fois qu'elle sera découverte) qu'elle est enceinte de Sandalphon, mais se suicidera en se jetant par la fenêtre de sa prison, croyant rejoindre ainsi un ancien bien-aimé.

Zafkiel ou Zahikel 
Zafkiel ou Zahikel, selon les traductions, apparaît tout d'abord comme un personnage purement comique. Prêtre aveugle excentrique, plaisantin et amateur de thé, il sauve Setsuna et fait tourner en bourrique son serviteur Raziel, qui peine à suivre sa folie douce et son rythme effréné. Après avoir caché sa véritable identité, il se révèle ensuite le Maître des Trônes, haut gradé dans la hiérarchie angélique qui a perdu la vue après avoir vu l'ange Adam Kadamon.

Son passé est mis en valeur plus tard dans le manga : c'était un ange cynique et malveillant, servant dans les unités utilisées pour détruire les I-Child, anges nés de l'amour entre deux anges, considérés comme le fruit du péché, et tombé ironiquement amoureux de l'ange Anaëlle. À la suite d'un événement tragique, il sera marqué du sceau du traître, une croix inversée dotée d'ailes, mais sera « sauvé » par Sevoth-Tart.
Il prend Raziel sous son aile, apprenant que celui-ci était aux mains des "Blouses Blanches", gardes sous le contrôle de Sevy. On découvre plus tard que Raziel est en fait son fils, mais il ne le réalise lui-même que juste avant sa mort et le secret restera entre eux deux. Il est en réalité le chef et fondateur de l'Anima Mundi, une organisation de rebelles qui tentent de renverser l'actuel dirigeant des Cieux. Il aidera Setsuna à entrer dans le royaume des Cieux par l'entremise de Raziel.
Capturé lors de la fuite du messie, il sera victime du châtiment réservé aux traîtres : l'arrachement de ses ailes.

La disparition du personnage dans le tome 14 de la série met en scène une réflexion sur la folie, la valeur d'une vie sans conscience et l'euthanasie : devenu goule, Zahikel tente aveuglément de dévorer Raziel, qui décide alors de le tuer à la fois pour se sauver et mettre fin à son existence inhumaine.

Raphaël 

Raphaël est l’ange élémentaire du vent, soit le dernier archange à nous être présenté parmi les quatre : il est le commandant des Vertus, et a pour poste celui de médecin-guérisseur aux talents prodigieux à tel point qu'il est capable de ressusciter les morts. C'est d'ailleurs lui qui redonnera la vie au corps de Setsuna Mûdo.

Il est le meilleur ami de Mikaël, bien que sa personnalité soit totalement contradictoire avec celle de l'archange élémentaire du feu : il sauva en effet ce dernier de la solitude lors de la dernière guerre, durant laquelle Lucifer affronta les forces angéliques, alors qu'aucune personne n’osait s’approcher de lui, de peur de mourir carbonisée instantanément. C’est ainsi qu’ils devinrent inséparables – au sens propre comme au figuré - malgré leur manie de se vanner l’un l’autre sans arrêt.

Coureur de jupon impénitent, Raphaël est présenté comme un abominable petit pervers qui ne sait résister à l’appel d’une minijupe : en réalité, il déteste les femmes à un point inimaginable et les considère, de ce fait, comme étant des poupées pouvant le détourner de son ennui plutôt que des êtres. Cette étrange vision est le fait d’un traumatisme profond, dû à un scandale qui éclaboussa de manière terrible sa fierté alors qu’il n’avait rien à voir dans l’affaire traitée. Les seules femmes envers lesquelles il semble avoir du respect sont Babiel, sa secrétaire, Gabriel, l'archange de l'eau et Sara Mûdo, dont il est amoureux.

En somme, Raphaël semble être antithèse de la vertu mais est en réalité un ange très noble et honnête, très loyal envers ceux qu’il estime. Il est toujours assez calme et posé, et est très protecteur vis-à-vis de Mikaël (à tel point que beaucoup se posent des questions sur la véritable nature de leurs relations). Il est de ces personnages qui ne cessent d’évoluer dans le manga, et de nous surprendre.

Mikaël 
Mikaël est l'archange élémentaire du feu, il est assez impulsif et n'aime pas deux choses : qu'on se moque de sa petite taille, et qu'on le compare à son frère Lucifer.
Il commande les armées célestes, et adore chasser le démon, c'est d'ailleurs au retour d'une de ces chasses qu'il rencontre pour la première fois Setsuna lorsque celui-ci se retrouve dans le corps d'Alexiel.
Ses relations avec les Cieux se révèlent quasi inexistantes, pour ne pas dire chaotiques, surtout depuis l'arrivée de Sevoth-Tart au pouvoir. Sa petite taille est due au fait d'avoir voulu rattraper la puissance de son frère, Lucifer, trop vite. Il a ainsi atteint son maximum jeune et sa croissance s'est arrêtée trop tôt. Il s'avèrera plus tard que sa haine pour son frère est en fait de l'amour, tout comme son dégoût des femmes ne vient que de l'amour ressenti pour une femme qu'il croit s'être sacrifiée pour son frère. Il est dur et insensible en combat comme la majorité du temps.

Uriel 

L’archange élémentaire de la terre est le second qui nous est présenté dans l’œuvre : grand et doté d’une peau mate, de longs cheveux bruns et d'yeux verts faisant directement référence à son élément, il vit aux enfers depuis des temps immémoriaux, ayant pour seule compagne un automate portant le nom évocateur de « Doll » dont l’apparence est directement calquée sur celle de Sara Mûdo.

Epris d’Alexiel, il fut pourtant l’ange qui la condamna à se réincarner avant de mourir de fin violente éternellement, préférant voir sa bien aimée avalée par cette spirale que dans les bras d’un autre homme. Il s’en veut cependant énormément, et s’en est même arraché les cordes vocales ce qui fait qu’il communique par télépathie… il ne commencera à parler qu’au bout d’un petit moment de l’œuvre.

Uriel a beau être un colosse, il reste quelqu’un de très timide et réservé : incapable de condamner les âmes sans éprouver de scrupules, il s’est créé ce qu’on appelle un persona (un masque qui manipule l’âme pour simplifier) afin d’effectuer sa sale besogne le cœur plus léger. Cependant, le dit persona fera remonter à la surface tous ses mauvais sentiments, ce qui fait qu’Uriel pique parfois de grosses colères sans aucune raison et va même jusqu’à blesser des innocents… d’où ses mauvaises relations avec Raphaël, qui doit soigner toutes ses victimes ! Le revers de la médaille en somme…

Cet archange n’en est pas moins un allié et ami fidèle, très charismatique comme ses comparses et comique souvent involontairement…

Gabriel 
Ange appartenant aux quatre éléments, elle commande l'eau. Elle a été immobilisée par Sévoth-tart qui lui a planté une aiguille dans la nuque, la privant ainsi de toute volonté et de tout mouvement. Son âme sera réincarnée en Sara Mudô et deviendra l'ange protecteur d'Alexiel et surtout de son frère Setsuna. Sous forme humaine, elle a perdu la mémoire de sa fonction d'ange.

Son enveloppe charnelle reste cependant au paradis, et Métatron vient souvent lui rendre visite.

Katan 
Chérubin de très haut niveau, il est totalement dévoué à Rochel à qui il voue un amour pur et véritable

Il est en réalité à l'origine un Grigôl, caste la plus basse des anges. Rochel lui a donné un corps et, pour le remercier et se montrer digne de ce miracle, Katan a monté les échelons de la hiérarchie angélique un à un dans le seul but de rester à ses côtés.

Pour libérer son maître, Katan a mis en place le projet Angel sanctuary, jeu d'ordinateur qui lui permet de rassembler l'énergie psychique nécessaire pour briser le sceau posé par Alexiel.Cependant son sens de la justice entrera en conflit avec sa loyauté à Rochel. C'est finalement cette loyauté qui l'emportera. Il ira jusqu'à mourir de la main de Rochel rendu fou par Dieu.

Kiryé 
Kiryé est une jeune aspirante archange engagée par Rochel pour lui servir de bras droit à la place de Katan. Elle causera le réveil d'Alexiel en tuant Sara Mudô.

Humains

Setsuna Mudô 
C'est un des personnages principaux. Âgé de seize ans, il souffre atrocement de son amour pour sa sœur Sara, qu'il n'ose pas avouer. Elle est aussi la seule à pouvoir l'arrêter lors des bagarres ou quand il est en colère.

Une de ses particularités est qu'il ne supporte pas la vue du sang, qui le paralyse.

Durant toute son enfance, il sort miraculeusement indemne de nombreux accidents qui auraient pu être graves, ce qui petit à petit a conduit sa mère à se méfier de lui, puis à le rejeter complètement, ce qui n'a rien fait pour arranger sa situation.

De plus, il estime que la plupart de ses nouveaux ami(e)s anges ou démons, entrés assez brutalement dans sa vie, ne l'aiment que parce qu'il est la réincarnation d'Alexiel. À un moment, il est reconnu comme le messie supposé sauver le monde. C'est d'ailleurs ce qu'il fait lorsqu'il tue Dieu au dernier chapitre. Après cela, il retourne sur Terre et l'on suppose qu'il vit sa vie avec sa bien aimé Sarah.

Sara Mudô 
Sœur de Setsuna, avec qui elle partage les mêmes yeux et cheveux châtains. De caractère assez joyeux, on ignore, au départ, les sentiments qu'elle a pour son frère.

Elle porte cependant en permanence la bague en verre rouge qu'il lui a offerte il y a longtemps.

Son âme est en réalité celle de l'ange Gabriel, gardienne de l'Eau.

Sakuya Kira 
Le meilleur ami de Setsuna, dont il est l'aîné (« sempai »).

Il lui offrira un pendentif, qui contient le Glaive Divin à Sept Branches d'Alexiel.

En réalité, Kira n'est qu'un corps, habité par l'esprit du Nanatsusaya lui-même. Lors du combat entre Alexiel et Rochel, le sang de ce dernier a touché le glaive divin, et il est devenu immortel. Habitant des corps humains les uns après les autres, il suit depuis longtemps Alexiel dans ses réincarnations. Mais ses sentiments pour elle sont ambigus. Il semble l'aimer passionnément, puisque son vœu, quand il était glaive, était d'avoir un corps pour pouvoir toucher les cheveux d'Alexiel. En même temps, il affirme à Setsuna qu'il méprise Alexiel, qui l'a toujours persécuté et utilisé.

Son âme est en réalité celle de Lucifer, roi des enfers qui désire par-dessus tout qu'Alexiel soit sienne.

Yue Katô 
Yue Katô est né d'un adultère de sa mère. Il a une demi-sœur qui l'aime beaucoup malgré la haine qu'il lui porte. Il est plus vieux que Setsuna et est un ami de Kira. Avant d'aller dans l'Hadès, Setsuna et lui ne s'aimaient pas mais au fur et à mesure que l'histoire avance, ils vont devenir amis. Ainsi il aidera le messie (Setsuna) dans sa tâche.

Il avalera une partie de l'organisme de Rochel et deviendra sa goule avant de se faire tuer par Setsuna (Alexiel ayant pris le dessus) au cours d'un combat où Rochel avait pris possession de son corps. Dans Hadès, Setsuna le sauve en lui faisant avaler une de ses propres plumes. Par la suite, Uriel lui crée un corps fait de végétaux auquel il peut donner l'apparence qu'il veut. Il se sacrifie à la fin, gardant ainsi les portes d'Atsilouth ouvertes suffisamment longtemps pour que ses compagnons puissent y entrer.

Ruri 
La meilleure amie de Sara, elle possède l'étrange pouvoir de percevoir l'aura des gens. Impressionnée par celle de Setsuna, elle tombera amoureuse de lui pour son charme naif. À la suite d'un rendez-vous tournant au drame par une boule de feu de Kouraï, dans une cathédrale avec Sara et celui-ci, elle perd la vue car Setsuna a protégé Sara et non pas elle.
Ruri développe alors une haine farouche envers Sara, possédant le jeu "Angel Sanctuary", Rochel s'empare de son âme et de son corps dans le but de tuer la sœur de Setsuna. Au dernier moment, elle renonce à sa colère et meurt en paix, grâce à Sara.

Démons

Kouraï (Cry) 
Maîtresse des Dragons et quatorzième Princesse de l'empire de Géhenne "Celui qui révère le feu". Lors de la grande guerre entre les anges et les démons, elle a été sauvée in extremis par Alexiel. Depuis, elle s'entraîne pour devenir aussi forte qu'elle. À son tour elle rêve de la protéger. Elle est tombée amoureuse de Setsuna. Plutôt masculine, elle se révèle une très belle femme lorsque, par un souhait, elle prend son apparence adulte quelque temps. Elle faillit devenir la fiancée de Lucifer et en mourir.

Abbadon 
C'est le premier fils de Balbéro et Lucifer. Il a été confié à Astaroth, qui l'a enchaîné dans une grotte. Quiconque le voit qui n'est pas Satan ou marqué du sceau du Diable, meurt instantanément. Sa queue possède un venin mortel très puissant.

Belzébuth 
Comme plusieurs des autres Satans, l'existence de Belzebuth, "Seigneur des Mouches" est à peine évoquée dans le manga. Il est pourtant bel et bien un des Satans de Lucifer. Kaori Yuki l'a représenté tel que l'imagine l'imagerie populaire, c'est-à-dire sous la forme d'une mouche. On dit qu'autre fois au ciel, il était le meilleur ami de Lucifel. Mais on ne sait pas grand chose de son histoire dans le manga.

Léviathan 
Encore un Satan dont on sait très peu de choses. Il représente le péché d'Envie. Il est assoiffé de pouvoir et est d'une taille gigantesque. Il a l'apparence d'un dragon. A priori, il ne serait pas indifférent à un autre Satan: Baal, la maîtresse de Lucifer, qu'il convoiterait. Comme Belzebub ou Mammon, Kaori Yuki n'a guère eut le temps de développer ce personnage, qui ne sert qu'à donner un peu de background aux autres. sa

Mammon 
Mammon est le Satan qui incarne le péché d'Avarice. Il a l'apparence d'un grand oiseau maigre, un rapace au long bec. Il apparaît très peu dans le manga. On le voit à la cérémonie de mariage pendant laquelle Kouraï doit être sacrifiée. Il est assis à côté d'Asmodeus avec qui il échange quelques mots.
Malgré le peu que l'on sait de lui, on comprend rapidement que sa puissance lui vient de l'argent, que c'est comme ça qu'il a pu obtenir sa position dans la société.
Visiblement, l'argent est également une obsession pour lui, comme le prouve le cadeau qu'il choisit pour le mariage de Lucifer, tout à fait en rapport avec sa propre personnalité.

Asmodeus 
Petit baron du jugement, ex-ange du Savoir, il représente la luxure. Il est doté de trois têtes : une tête d'homme d'âge mûr, une tête de taureau et une tête de bélier, et a une queue de serpent. Il possède une grande collection de papillons, qui sont en fait de belles femmes empaillées. Malgré tous ses biens, il avoue à Setsuna ne désirer qu'un papillon pour sa collection...

Astaroth/Astarote 
Démon représentant la paresse et la terreur, ce personnage étrange est en réalité une fusion de deux jumeaux : Astaroth et Astarote, expérience menée par Dieu avant la rébellion de Lucifel. Les deux personnalités tentent de contrôler chacune à son tour ce corps unique. D'un côté on retrouve Astarote qui tente désespérément d'avoir un enfant, mais qui, à cause d'une chimère située dans son ventre, en est incapable ; qu'à cela ne tienne, elle trouve un moyen très étonnant d'en avoir, elle dévore ses serviteurs.
Quant à son frère, en tortionnaire paresseux, il peut rester des heures à regarder une victime sur une roue de torture.
Ils possèdent tous deux un serpent offert par Lucifer, celui-ci change couleur, passant du blanc pour Astarote noir pour son frère.

Bélial 
Apparaissant sous le nom de "Chapelier Fou", il/elle représente l'orgueil, servant fidèlement Lucifer. Il/elle cherchera pour ce dernier sa , en l'image de Kourai. Son côté insolent et son humour macabre donnent une  image de lui très étrange, d'un autre côté c'est un personnage haut en couleur, ce qui le rend comique dans certaines scènes (comme lorsqu'il/elle propose un strip-tease à Kourai pour lui prouver de quel sexe il est). Il/elle est aussi manipulateur(trice), tentant à maintes reprises de contrôler Kourai, en utilisant des membres de son entourage (Parlotte une Evil, qu'il/elle possédera avec un démon mineur sous la forme d'une tête de dragon squelettique).
Il/elle proposera à Setsuna, alors dans le corps d'Alexiel, un pari qui enverra celui-ci dans les tréfonds de l'enfer pour sauver son amie.

Balbéro 
Reine des ténèbres diaboliques, elle incarne le péché de la colère. Cette satan est fortement éprise de Lucifer.
C'est une très belle jeune femme blonde, mais également une grande guerrière. 
Elle était la maîtresse officielle de Lucifer aux Enfers. Elle possède un fouet capable de tout découper et enferme ses adversaires dans des illusions pour mieux pouvoir les tuer. 
Elle a également un tempérement très violent. 
Autrefois, elle était l'ange "Bal". Amoureuse de Lucifer, elle s'est interposée entre Mikaël et lui, et lui sauva la vie en faisant un bouclier de son corps. 
Lucifer la ressuscita, lui offrant de grands pouvoirs, et faisant d'elle un de ses Satans. Le seul vœu de Balbéro fut que Mikaël ne sache jamais qu'elle était en vie.

Lucifer 
Lucifer est parti du Ciel où il s'appelait Lucifel pour fonder puis habiter les Enfers...
Son âme a été séparée de son corps par un étranger et a disparu. Elle a ensuite été insérée dans le Glaive Divin à sept branches. Ses énormes pouvoirs menacent les Enfers, et pour éviter une destruction totale de ce monde qu'il porte sur son corps devenu incontrôlé, Bélial est chargé de le marier régulièrement à une princesse digne de lui.

Arachnée 
Arachnée, un travesti, est le cousin de Kouraï. Eux deux représentent les seuls descendants encore en vie de l'Empire des Dragons de la Géhenne dont il a causé la perte. Il est en fait le frère aîné de Kouraï mais se fait passer pour son cousin. Il nourrit longtemps une grande jalousie envers sa sœur qui fut choisie à sa place pour succéder au royaume et la trahit un temps avec Bélial.

Relations des personnages 
Dans l'univers d'Angel Sanctuary (A+S), les relations entre les personnages sont nombreuses et parfois assez étranges, mais jamais sans véritable raison, on retrouve bien sûr le couple Setsuna/Sara étant les deux véritables personnages de l'histoire, c'est donc autour d'eux que tous les événements ont lieu : représentant le péché, thème principal de la série, ces deux humains moyens tentent tout pour sauvegarder leur amour, même la mort ne semble pas le briser. L'autre duo important est sans conteste Kira/Setsuna, tout d'abord les meilleurs amis du monde, ils deviendront par la suite de redoutables ennemis. On retrouve des équipes telles que : Rochel/Katan amants inavouables. Les frères ennemis, ou plutôt dirons-nous les jumeaux ennemis, car ces derniers sont très présents, Lucifer/Mikaël, Rochel/Alexiel, Metatron/Sandalphon ces "couples" représentent les deux faces d'une même pièce, le positif et le négatif, le bien et le mal, toujours de manière étrangement ambiguë, c'est la force d'Angel Sanctuary tous les personnages évoluent à leur manière, mais toujours accompagnés d'un autre personnage comme une sorte de leitmotiv, Mikaël souhaite se venger de son frère Lucifer, alors que Sandalphon désire ardemment un corps, jaloux de celui de son frère, cet aspect du désir charnel est d'ailleurs très présent le long de la série de manière plus ou moins visible et sous les aspects les plus variés.
Tous les couples de la série représentent deux choses qui s'opposent :

Alexiel/Rochel, Sandalphon/Métatron, Mikaël/Lucifer: représentant le positif et le négatif.

Setsuna/Sarah: l'amour impossible entre deux êtres du même sang.

Setsuna/Kira, puis plus tard dans le manga Setsuna/Kato : les amis improbables.

Rochel/Katan, Rochel/Dubiel, Rochel/Lucifer: la relation Maître/Esclave et amants

Mikaël/Raphaël : amis malgré eux, qu'on peut aussi mettre dans la catégorie positif/négatif

Sevoth-Tart/Metatron, Zahikel/Raziel, Uriel/Doll: parent et enfant

Chaque relation n'est pourtant pas immuable, si au départ du manga Setsuna et Kato ne peuvent pas se sentir, ils deviendront pourtant les meilleurs amis à partir du passage d'Hadès, ce qui est l'inverse pour Setsuna et Kira qui, eux, deviendront pour un temps les pires ennemis du monde. Mais la relation la plus présente du manga reste celle qui lie sans espoir de séparation, Rochel et Alexiel, cette relation parfois à la limite de la folie pour Rochel (qui finira bien par nous quitter psychologiquement au dernier tome du manga, tuant la seule personne qui ait vraiment compté pour lui: Katan. Car il se rend compte que son cœur ne va que vers lui, c'est Katan ; bien qu'il soit tué, qui le sauve de la folie et qui apaise son âme.  Même morts, ils demeurent toujours ensemble.) 
Cette relation semble être en réalité la véritable trame de fond de l'histoire, ce qui démontre sans conteste le talent de la mangaka en nous proposant une série avec une double trame et une histoire somme toute complète, des personnages dont le caractère évolue malgré la longévité de certains.

Personnages
Angel sanctuary
Angel sanctuary